Junkin ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Franklin Junkin (1822–1908), US-amerikanischer Politiker
 John Junkin (1930–2006), britischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Mike Junkin (* 1964), US-amerikanischer Footballspieler
 Trey Junkin (* 1961), US-amerikanischer Footballspieler